Die Abkürzung StFV steht für:
 Stadtfeuerwehrverband
 den Steirischen Fußballverband
 Standardfestverbindung, eine permanente (stehende) Verbindung zweier Kommunikationspartner über ein Telekommunikationsnetz, siehe Standleitung

STFV